Estefanía de Bélgica (; Laeken, 21 de mayo de 1864 - Pannonhalma, 23 de agosto de 1945) fue una princesa belga y de Sajonia-Coburgo-Gotha, y durante algún tiempo Kronprinzessin (esposa del príncipe heredero) del Imperio austrohúngaro por estar casada con el archiduque Rodolfo de Habsburgo.

Biografía

Familia 

Estefanía era la hija del rey Leopoldo II de los Belgas y de su esposa, la archiduquesa María Enriqueta de Austria. Por línea paterna era la nieta de Leopoldo I de Bélgica y la esposa de éste, Luisa María de Orleáns, sobrina de la que fuera emperatriz de México y hermana de su padre Carlota de México, princesa de Bélgica. Por vía materna era nieta del archiduque José de Austria, Palatino de Hungría, y su mujer, María Dorotea de Wurtemberg. Estefanía tenía un hermano, Leopoldo, que falleció joven, y dos hermanas llamadas Luisa María y Clementina, que contrajeron matrimonios con sendos miembros de las dinastías de Sajonia-Coburgo y Bonaparte respectivamente.

Vida matrimonial 

Estefanía se casó el 10 de mayo de 1881 en Viena con su primo lejano, el archiduque Rodolfo de Habsburgo, hijo y heredero del emperador Francisco José I de Austria y su mujer, Isabel de Baviera. A la boda asistieron, entre muchos otros, los futuros Eduardo VII del Reino Unido y Guillermo II de Alemania. La unión se encuadraba dentro de los planes del rey Leopoldo II para lograr un mayor apoyo internacional para su país, su dinastía y sus ambiciones. La joven princesa no fue vista con mucho entusiasmo al principio por parte de su familia política, aunque su desempeño posterior en su papel regio le ganó la confianza del emperador.

Mientras que Rodolfo era inteligente, impulsivo y sobre todo liberal en política, Estefanía tenía una postura mucho más reaccionaria, convencional y formalista. Todo esto, unido a las constantes aventuras amorosas de su marido, que incluso le contagió una enfermedad venérea, hicieron circular rumores de divorcio desde muy pronto. En 1887 Estefanía se involucró amorosamente con un conde polaco, aunque la relación no prosperó. Rodolfo y Estefanía sólo pudieron tener una hija, llamada Isabel, que no podría heredar el trono austro-húngaro por ser mujer.

Viudez 

En 1889 Rodolfo fue hallado muerto junto a su amante, María Vetsera, en un pabellón de caza en Mayerling, tras un episodio nunca del todo aclarado. Las esperanzas imperiales de Estefanía se esfumaron con este hecho, y la joven viuda quedó aislada del resto de la corte imperial de Viena. Poco después, en 1900, Estefanía se casó con un noble húngaro, el conde Elémer Lónyay (1864-1946), por lo que el emperador Francisco José I de Austria la desposeyó de sus títulos imperiales y además provocó la ira de su padre, quien la desheredó. De allí en adelante y por muchos años, Estefanía trataría de hacer valer sus derechos patrimoniales en Bélgica, a los bienes dejados por su padre sin éxito.

Vivió con su familia en el castillo de Oroszvar, en la zona occidental de Hungría, hasta que el avance del Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial obligó a la pareja a huir; encontraron refugio en la abadía benedictina de Pannonhalma, cerca de Györszentmarton, en Hungría. Estefanía murió allí el 23 de agosto de 1945. En 1935, Estefanía publicó sus memorias, que aparecieron fuera de Austria bajo el título de Ich Sollte Kaiserin Werden (Debí haber sido emperatriz).

Descendencia 

Su única hija habida con el archiduque Rodolfo, Isabel María de Austria (1883-1963), contrajo matrimonio en 1902 con el príncipe Otto Weriand de Windisch-Grätz (1873–1952), con quien tuvo amplia descendencia que se prolonga hasta nuestros días. Isabel se divorció en 1948 y contrajo matrimonio con Leopold Petznek, con quien llevaba viviendo desde hacía años. Petznek era un hombre de tendencia socialdemocrática, que le valió a su esposa el sobrenombre de "La archiduquesa roja". No tuvieron descendencia.

Títulos, tratamientos y órdenes

Títulos y tratamientos 
21 de mayo de 1864-10 de mayo de 1881: Su Alteza Real la princesa Estefanía de Bélgica, princesa de Sajonia-Coburgo y Gotha, duquesa de Sajonia.
10 de mayo de 1881-30 de enero de 1889: Su Alteza Imperial y Real la archiduquesa y princesa heredera de Austria, princesa real de Hungría, Bohemia, Croacia, Eslavonia, Dalmacia, Galicia y Lodomeria.
30 de enero de 1889-22 de marzo de 1900: Su Alteza Imperial y Real la archiduquesa y princesa heredera viuda de Austria, princesa real de Hungría, Bohemia, Croacia, Eslavonia, Dalmacia, Galicia y Lodomeria.
22 de marzo de 1900-9 de febrero de 1917: Su Alteza Real la condesa Estefanía Lónyay de Nagy-Lónya y Vásáros-Namény.
9 de febrero de 1917-23 de agosto de 1945: Su Alteza Real la princesa Lónyay de Nagy-Lónya y Vásáros-Namény.

Órdenes

Orden de la Cruz Estrellada (1880)
Dama de primera clase (hasta 22 de marzo de 1900).
Dama de segunda clase (desde el 22 de marzo de 1900).
Gran cruz de la Orden de Isabel. (1898)

Extranjeras 
Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. (16 de mayo de 1881, )

Ancestros

Referencias 

Princesas de Sajonia-Coburgo-Gotha
Nobles de Bélgica del siglo XIX
Casa de Austria
Príncipes de Bélgica
Nobles de Bélgica del siglo XX
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Archiduquesas de Austria por matrimonio
Damas grandes cruces de la Orden de Isabel
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Damas de segunda clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Nacidos en Laeken